Josef Fischer (1835–1911) – austriacki polityk
 Josef Fischer (1867–?) – czechosłowacki polityk
 Josef Fischer (1865–1953) – niemiecki kolarz
 Josef Fischer (1920–1992) – izraelski polityk
 Josef Fischer – jugosłowiański brydżysta